Jonquières (Aude) – comune francese
Jonquières (Hérault) – comune francese
Jonquières (Oise) – comune francese
Jonquières (Tarn) – comune francese
Jonquières (Vaucluse) – comune francese